Жувинтас может означать:

 Жувинтас — озеро в Литве;
 Жувинтас — заповедник в Литве.